Lagunillas – comune boliviano della provincia di Cordillera
 Lagunillas – comune messicano dello stato di San Luis Potosí
 Lagunillas – comune del Venezuela
 Lagunillas – municipalità messicana dello stato di Michoacán